Alford ist der Name mehrerer

Orte: im Vereinigten Königreich:
 Alford (Aberdeenshire), Schottland
 Alford (Lincolnshire), England
 Alford (Somerset), England

in Kanada:
 Alford (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Alford (Florida)
 Alford (Indiana), im Pike County
 Alford (Massachusetts), im Berkshire County
 Alford (Minnesota), im Carlton County
 Alford (Pennsylvania), im Susquehanna County
 Alford Acres, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Alford Division, im Jackson County, Florida - Census designated place
 Alford Heights, im Sabine Parish, Louisiana
 Alford Place, im Tehama County, Kalifornien

Personen:
 Andrew Alford (1904–1992), US-amerikanischer Erfinder
 Bruce Alford (1922–2010), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Schiedsrichter
 Clem Alford (* 1945), schottischer Sitar-Spieler
 Dale Alford (1916–2000), US-amerikanischer Politiker
 Helen Alford (* 1964), britische Dominikanerin und Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Henry Alford (1810–1871), englischer Geistlicher und Gelehrter
 Jim Alford (1913–2004), britischer Leichtathlet
 Julius Caesar Alford (1799–1863), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth J. Alford (1881–1945), britischer Komponist
 Lynwood Alford (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler

 Mitchell Cary Alford (1855–1914), US-amerikanischer Politiker
 Oriana Plaza Alford, venezolanische Ballerina und Ballettlehrerin
 Phillip Alford (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Alford (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Steve Alford (* 1964), US-amerikanischer Basketballspieler
 Zachary „Zach“ Alford, US-amerikanischer Schlagzeuger

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Alford Creek, Fließgewässer im Claiborne Parish, Louisiana
 Alford Spring Branch, Fließgewässer im Winston County, Alabama

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Alford Lake, See im Pike County, Arkansas
 Alford Lakes, See im Larimer County, Colorado
 Alford Pond (Essex County, New York)
 Alford Pond (Linn County, Oregon)

Parks:
 Alford Park (Chippewa County, Michigan)
 Alford Park (Roane County, West Virginia)
 Alford Park (Kenosha County, Wisconsin)

Airports:
 Alford Airpark, Airport im Pike County, Indiana
 Alford A Bratcher Airport, Airport im Grady County, Oklahoma

im NRHP gelistete Objekte:
 Alford Park Warehouse, in Kenosha, Wisconsin, ID-Nr. 02001665
 Jess and Lucille Alford House, in Paris, Texas, ID-Nr. 88001941
 Alford-Little House, in Georgetown, Mississippi, ID-Nr. 82000573
 Alford-Nielson House, in Ferndale, Kalifornien, ID-Nr. 86000100

Siehe auch:
 Alford Branch
 Alford Brook
 Mount Alford, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Allford
 Alfords